U 149 oder U-149 bzw. U149 steht für:

 SM U 149, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine für den Ersten Weltkrieg, ohne Einsatz abgewrackt.
 U 149 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 149, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-149, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung